Northfield Village ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Northfield Village (Indiana)
 Northfield Village (Vermont)